Angelita est un terme pouvant désigner:

Angelita, surnom de la peintre espagnole Ángeles Santos Torroella (1911-2013)
Angelita, ancien nom du voilier de croisière Sea Cloud
, type de papillon de l'Afrique centrale
, type d'insecte de l'Amérique du Nord